Раден — фамилия и топоним:

Топоним 
 Раден — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Фамилия 
 Раден — баронский род.

 Раден, Август Фёдорович фон (? — после 1860) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер (подполковник; № 8230; 26 ноября 1849).
 Раден, Вильгельм фон (1798—1859) — прусский генерал и военный писатель.
 Раден, Георгий Карлович фон (? — после 1847) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер (полковник; № 6739; 3 декабря 1842).
 Раден, Леонель Фёдорович (1822—1878) — российский генерал-майор.
 Раден, Лев Карлович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 6757; 3 декабря 1842.
 Раден, Леонид Людвигович (1830—1868) — капитан-лейтенант Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Раден, Фёдор Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1728 (714); 29 января 1807.
 Раден, Фердинанд Владимирович (1863—1919) — российский генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения; Георгиевский кавалер.
 Раден, Эдита Фёдоровна (1825—1885) — российская фрейлина и корреспондентка Самарина.